

Příjmení Kindl (Kindlová) nosí více významných osobností:
 Barbora Kindlová
 Bohuslav Kindl (1879 Osluchov, Žižice – 1956 Vodňany), český a československý politik a meziválečný senátor Národního shromáždění ČSR za Komunistickou stranu Československa
 Denis Kindl (* 1992 Šumperk), český hokejista
 František Kindl (1847–1901), český stavitel působící v Praze
 Jakub Kindl (* 1987 Šumperk), český hokejový obránce
 Jana Kindlová
 Karel Kindl (1881–1945), meziválečný politik, starosta Kladna
 Magda Kindlová
 Milan Kindl (* 1954 Žatec), český právník a spisovatel
 Pavlína Kindlová
 Václav Kindl (1916 Dašice – 1944 Nasavrky), český a československý voják a velitel výsadku Intransitive
 Václav Kindl (soudce)
 Veronika Kindlová
 Vladimír Kindl (* 1952, [?]), český právník a vysokoškolský pedagog
 Wolfgang Kindl (* 1988, Innsbruck), rakouský sáňkař, dvojnásobný mistr světa

Rozdělení 
 Kindl, Kindlová
 Kindla
 Kindel

Související články 
 Kind, Kindt, Kint
 Kindel
 Kindla
 Kindler
 Kinder
 Kindle

Externí odkazy 
 

Bavorská příjmení
Česká příjmení